Collegio elettorale di Vergato – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Vergato – collegio elettorale del Regno d'Italia